Verschillende personen met deze achternaam:
 William Herschel, Brits componist en astronoom van Duitse afkomst
 Caroline Herschel, Duits astronoom en zangeres, zuster van William
 John Herschel, Brits astronoom en wiskundige, zoon van William

Naar William Herschel zijn vernoemd:
 de Ruimtetelescoop Herschel
 de William Herschel-telescoop op La Palma
 de maankrater Herschel (inslagkrater)
 Herscheleiland in het noorden van Canada